Non Sang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nongbua Lamphu, Thailanda, cu o populație de 64.172 de locuitori și o suprafață de 577,736 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 104 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nongbua Lamphu